Улица Сту́риша () — название ряда улиц в городах Латвии:

 Улица Стуриша в Елгаве;
 Улица Стуриша в Риге.